Leif Holmqvist, švedski hokejist, * 12. november 1942, Gävle, Švedska.

Holmqvist je začel pri švedskem klubu Strömsbro IF, večino kariere pa je igral za AIK IF, kjer so upokojili njegovo številko dresa 1. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil obakrat četrti, in sedmih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik treh srebrnih in štirih bronastih medalj. 

Leta 1999 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska 2. liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.38
| .858
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 27
| 27
|
|
|
|
| 3.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 21
|
|
|
|
| 3.00
|
|
| 2
|
|
|
|
|
| 6.50
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
| 21
|
|
|
|
| 2.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 28
|
|
|
|
| 2.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 28
| 28
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.46
| .890
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 3.42
| .870
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 8
| 10
|
|
|
|
| 2.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 28
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 28
|
|
|
|
| 2.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 28
|
|
|
|
| 3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 24
|
|
|
|
|
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Lions
| Britanska liga
| 73/74
|
| 49
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
|
|
|
|
|
| 3.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.47
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Racers
| WHA
| 75/76
|
| 19
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.00
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 77/78
|
|
| 27
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Strömsbro IF
Hokejisti London Lions
Hokejisti AIK
Hokejisti Indianapolis Racers
Hokejisti HV 71
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih